Hvar se poate referi la
 Hvar, insulă în Marea Adriatică aparținând Croației.
 Hvar, oraș croat pe insula Hvar, centrul administrativ al insulei.

Dezambiguizare